Die Abkürzung IPCC steht für:
 Den Intergovernmental Panel on Climate Change, den Zwischenstaatlichen Ausschuss für Klimaänderungen der Vereinten Nationen, auf deutsch auch Weltklimarat genannt.  
 Das INPOL-Land-POLAS-Competence-Center, eine Softwarepflegekooperation einiger Landespolizeien in Deutschland
 Die für die Untersuchung von Vorwürfen gegen die Polizei im Vereinigten Königreich zuständige  Independent Police Complaints Commission

IPCC